Rezultati Prvenstva Anglije 1958 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Ashley Cooper je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Ashley Cooper (Prvak)
  Mal Anderson (Četrtfinale)
  Mervyn Rose (Polfinale)
  Neale Fraser (Finale)
  Luis Ayala (Tretji krog)
  Kurt Nielsen (Polfinale)
  Sven Davidson (Četrtfinale)
  Barry Mackay (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1958